Deutschland, Németország német neve

Hadihajók 
 Deutschland, a német Lützow csatahajó korábbi neve, róla nevezték el a német zsebcsatahajók osztályát
 Deutschland osztály első világháborús német csatahajóosztály, amit az SMS Deutschland nevű csatahajóról neveztek el
 Deutschland osztály második világháborús német zsebcsatahajóosztály, amit a Lützow (korábban Deutschland) nevű csatahajóról neveztek el
 Deutschland (vagy U 155) 1916-ban épített német tengeralattjáró, amit eleinte kereskedelmi, később átalakítva hadi célzattal üzemeltettek az első világháborúban

Zene 
 Deutschland, a német Böhse Onkelz együttes dala
 Deutschland, a német Die Prinzen együttes dala
 Deutschland, a német-török énekes, Muhabbet dala
 Deutschland, a német Rammstein együttes dala